Osoby o tym nazwisku:
 Dorota Wolska – polska kulturoznawczyni
 Maryla Wolska – polska poetka

Ulice o tej nazwie:
 Ulica Wolska w Lublinie
 Ulica Wolska w Warszawie